Винье — многозначный термин.

Фамилия
 Винье, Осмунн Улафсон (1818—1870)  — норвежский поэт.

Топоним
 Винье — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии.

См. также 
 Виньё-Окке
 Вине (значения)
 Винь (значения)
 Винья (значения)